es un apellido y nombre de lugar de origen japonés.

Personas 
 Clan Sakurai, una familia cortesana (kuge);
 Sakurai-Matsudaira-ke, una rama familiar del clan Matsudaira;
 Atsushi Sakurai, cantante;
 Hayato Sakurai, luchador de artes marciales;
 J.J. Sakurai, físico y médico japonés que también poseyó ciudadanía estadounidense;
 Kazutoshi Sakurai, músico;
 Masahiro Sakurai, diseñador de juegos;
 Masaru Sakurai, cantante;
 Makoto Sakurai, político;
 Sho Sakurai, cantante y actor;
 Takahiro Sakurai, seiyu;
 Yoshiko Sakurai, periodista;
 Yukio Sakurai, astrónomo japonés.

Lugares 
 Sakurai, una ciudad de la prefectura de Nara;
 Sakurai, un antiguo pueblo de la prefectura de Aichi;
 El asteroide 11280 Sakurai
 El objeto de Sakurai, una estrella variable en la constelación de Sagitario;

Otros 
 Premio Sakurai, -en homenaje a J.J.Sakurai-, premio asignado por investigaciones en el campo de la física de partículas.; o
 Ryoko Sakurai, personaje del manga  Gran maestro Onizuka.

Apellidos japoneses